Пыж:
 Пыж — компонент выстрела (патрона) огнестрельного оружия.
 Пыж — река в Пермском крае, приток Мулянки.
 Пыж — молехранилище, образующееся в месте задержания сплавляемой древесины запанью. Ширина пыжа равна ширине реки, а длина может достигать нескольких километров.

Фамилия 
 Пыж, Осип Александрович (1900—?) — советский инженер, конструктор.

Примечания

См. также 
 Пыжик